Ricco (1915-1972), peintre suisse ;
 Ricco, film policier hispano-italien sorti en 1973.